Pedassaare (Haljala), een dorp in de Estlandse gemeente Haljala
 Pedassaare (Mustvee), een dorp in de Estlandse gemeente Mustvee